Ешли Симпсон (3. октобар 1984) америчка је поп музика певачица и глумица.

Дискографија

Албуми 
 -{Autobiography}- (2004)
 -{I Am Me}- (2005)
 -{Bittersweet World }- (2008)

Спотови

Референце 

Рођени 1984.
Америчке поп певачице